Luboradz peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Luboradz, un village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Luboradz, un village de la voïvodie de Łódź
 Luboradz, un village de la voïvodie de Poméranie occidentale